Lesiny ist ein polnischer Ortsname:
 Lesiny (Sorkwity), Powiat Mrągowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Leschienen, Kreis Sensburg, Ostpreußen
 Lesiny (Namysłów), Powiat Namysłowski, Woiwodschaft Oppeln, bis 1945: Waldhof, Kreis Namslau, Schlesien